Заљут може бити:

 Заљут (Томиславград), насеље у општини Томиславград, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Горња Заљут, насеље у општини Цетиње, Република Црна Гора
 Доња Заљут, насеље у општини Цетиње, Република Црна Гора